Saco peut faire référence à :
 Saco (Maine), une localité américaine du Maine,
 Saco (Montana), une localité américaine du Montana,
 Saco (Missouri)
 Saco River, un cours d'eau américain.
 Saco Bay (Maine)
 Saco Bay (Mozambique)

 SACO Defense Inc., fabricant d'armes
 Saco M60, mitrailleuse.

Homonymie de toponyme